Бастан:

 Бастан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра и район (комарку) Бастан.
 Бастан — историческая область и район (комарка) в Испании.
 Бастан — село в Михайловском районе Алтайского края.